Чемпионат Европы по фигурному катанию 1933 года проходил в Лондоне (Великобритания). Соревнования проходили в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание. У мужчин победил австриец Карл Шефер, став четырёхкратным чемпионом Европы, у женщин победу одержала норвежка Соня Хени, став трёхкратной чемпионкой Европы, среди пар победили венгры Иди Папец и Карл Цвак

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Лондоне
1933 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в 1933 году
Спорт в Великобритании в 1933 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
1933 год в Лондоне